Мул

 Мул () — результат скрещивания осла и кобылы. Термин «мул» первоначально применяли к отпрыску любых двух животных разных видов — в настоящее время называемого «гибридом».

Персоналии 
 Мул (король Кента) (, ум. 687) — король Кента (686—687), брат Кэдваллы Уэссекского.

Мул — голландская фамилия, транслитерируемая также как Мюл. Известные носители:
 Мул, Том де (; род. 1986) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Севилья».

Техника 
 Maultier — семейство немецких полугусеничных грузовых автомобилей Второй мировой войны.
 ТМПК «Мул» — бронированный гусеничный транспортёр переднего края на базе МТ-ЛБу.
 Мул (жарг.) — автомобиль-агрегатоноситель для испытаний новых узлов и деталей на базе серийного автомобиля.

Прочее 
 Мул (нумизматика) () — нумизматический термин, означающий монету отчеканенную штемпелями от разных монет. Такие монеты появляются либо в результате ошибки на монетном дворе, либо они изготавливаются специально.
 Мул — род в составе башкир-гайнинцев.